Rocchetta Belbo, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Rocchetta e Croce, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
 Rocchetta Ligure, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont) 
 Rocchetta Nervina, een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia (regio Ligurië) 
 Rocchetta Palafea, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti (regio Piëmont)
 Rocchetta Sant'Antonio, een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (regio Apulië)
 Rocchetta Tanaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti (regio Piëmont)
 Rocchetta di Vara, een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia (regio Ligurië)
 Rocchetta a Volturno, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia (regio Molise) 
 Rocchetta (Guiglia), een frazione in de gemeente Giuglia, provincie Modena